El término IDE puede referirse:

 a IdE, una ciudad de la Antigua Grecia, del Quersoneso Tracio;

Como siglas, puede referirse:

En economía y finanzas
 en México, al Impuesto a los Depósitos en Efectivo, una imposición del tres por ciento al excedente de $15,000 mediante depósitos en efectivo en cualquier tipo de cuenta bancaria;
 a las Inversiones Directas en el Exterior, un concepto económico;

En Ordenación Territorial
 a la Infraestructura de Datos Espaciales, un conjunto de tecnologías, políticas y acuerdos institucionales destinados a facilitar la disponibilidad y el acceso público a la información espacial;

En informática
 al Integrated Drive Electronics, un sistema informático usado principalmente en discos duros y unidades de discos ópticos (por ejemplo, CD, DVD, BD);
 a Integrated Development Environment, en español ambiente de desarrollo integrado o entorno de desarrollo integrado;
 a Internet Doom Explorer;

En ciencias de la salud
 al Intervalo de Distribución Eritrocitaria, un parámetro presente en los hemogramas;

En estrategia militar
 Iniciativa de Defensa Estratégica un programa de defensa antimisiles de los EE. UU.;

Acrónimos de informática